Závody na dvojbobech mužů na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly 18. a 19. února 2018 na dráze centra Alpensia Sliding Centre.

Výsledky

Výsledky jízd

Jízda 1 
 Datum: 18.2.2018
 Začátek závodu: 20:05 KST

Jízda 2 
 Datum: 18.2.2018
 Začátek závodu: 21:40 KST

Jízda 3 
 Datum: 19.2.2018
 Začátek závodu: 20:15 KST

pozn. Do třetí jízdy nastoupil v první ruské posádce Ruslan Samitov místo Jurije Selichova.

Jízda 4 
 Datum: 19.2.2018
 Začátek závodu: 22:00 KST

Reference: